Lorenzo Musetti era il detentore del titolo, ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

In finale Harold Mayot ha battuto Arthur Cazaux con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Harold Mayot (campione)
  Martin Damm (quarti di finale)
  Shunsuke Mitsui (secondo turno)
  Jeffrey von der Schulenburg (primo turno)
  Arthur Cazaux (finale)
  Leandro Riedi (terzo turno)
  Dominic Stephan Stricker (quarti di finale)
  Khololwam Montsi (secondo turno)

  Flavio Cobolli (secondo turno)
  Dalibor Svrčina (terzo turno)
  Eliakim Coulibaly (primo turno)
  Kārlis Ozoliņš (semifinale)
  Nicholas David Ionel (primo turno)
  Li Hanwen (secondo turno)
  Bu Yunchaokete (primo turno)
  Terence Atmane (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2020